Цам:

 Цам — торжественное религиозное служение, совершаемое ежегодно на открытом воздухе в буддийских монастырях.
 Цам, Герцель Янкелевич (1842—1915) — российский офицер, еврейский общественный деятель; еврейский кантонист.
 ЦАМ — принятое в странах бывшего СССР обозначение цинк-алюминиевых сплавов, в остальном мире называемых ZAMAK.